Die Ericsson Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. März bis 1. April 2007 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, als Weltranglistenerster im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Guillermo Cañas verlor. Im Finale unterlag Cañas hingegen dem neuen Setzlistenzehnten Novak Đoković in drei Sätzen. Für Đoković war es der erste Masters-Titel sowie der vierte  Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonas Björkman und Maks Mirny, schieden als Setzlistenerste im Achtelfinale gegen die späteren Finalisten Martin Damm und Leander Paes aus. Die wiederum verloren gegen die Vorjahresfinalisten Bob und Mike Bryan. Die Bryans gewannen ihren 36. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)